Mahnmal gegen den Kolonialismus bezeichnet

 Antikolonialdenkmal in Bremen, 1931 bis 1932 als Reichskolonialehrendenkmal errichteter Kolonialelefant, später durch mehrere Inschriften zum Mahnmal gegen den Kolonialismus umgewidmet
 Mahnmal gegen Kolonialismus (Hannover), das vormals als Karl-Peters-Denkmal dem Kolonialisten Carl Peters Denkmal gewidmet, später zum Mahnmal umgewidmet